Кандор има више значења:
 Кандор
 Кандор (Њујорк)
 Кандор (Северна Каролина)